Il singolare del San Diego Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Mary Pierce.

Lindsay Davenport ha battuto in finale 6–3, 6–1 Mary Pierce.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (semifinali)
  Lindsay Davenport (campionessa)
  Venus Williams (quarti di finale)
  Monica Seles (semifinali)

 Conchita Martínez (secondo turno) 
 Steffi Graf (secondo turno) 
 Irina Spîrlea (primo turno) 
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

San Diego Open 1998